José Bonaparte es el nombre de:

 Joseph Bonaparte, conocido como José I de España, el hermano de Napoleón que gobernó España durante la etapa imperial;
  José Fernando Bonaparte, paleontólogo argentino.